Bernard Bouger est un footballeur professionnel français né le  à Hennebont qui a poursuivi une carrière d'entraîneur. 

Il évoluait au poste d'attaquant et a été sélectionné en équipe de Bretagne.

Il est le frère jumeau de Yves Bouger, avec qui il joua à Sochaux.

En , il remplace Stéphane Cabrelli au Football Club Fleury 91, à la suite d'une "fronde" des joueurs contre son prédécesseur (voir : leparisien.fr).

Biographie

Carrière 
 1994-1997 :  FC Lorient (112 matchs, 61 buts)
 1997-2000 :  FC Sochaux (93 matchs, 35 buts)
 2000-2003 :  US Créteil-Lusitanos (77 matchs, 9 buts)
 2007-2008 :  Entraineur de Fleury Mérogis en DH
 2009-2011 :  Entraîneur de Villemomble Sports
2011- :   Entraineur de Pacy Vallée-d'Eure Football
 2011-2012 :  Consolat Marseille
 2012- :  US Fleury-Mérogis

Repères 
  en D1 : Sochaux - Lyon (1-2) le 
 Équipe de Bretagne : 1 sélection (Bretagne-Cameroun,  à Rennes)

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du FC Lorient
Joueur du Quimper Kerfeunteun FC
Joueur de l'US Créteil-Lusitanos
Joueur du FC Sochaux-Montbéliard
Joueur du Valenciennes FC
Naissance en janvier 1970
Naissance à Hennebont
Joueur de l'équipe de Bretagne de football (BFA)
Entraîneur français de football